Němčičky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Němčičky (ort i Tjeckien, lat 49,05, long 16,50), Södra Mähren, 
 Němčičky (ort i Tjeckien, lat 48,94, long 16,82), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar